Anodontia är ett släkte av musslor. Anodontia ingår i familjen Lucinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Anodontia